Ängsön kan syfta på:

Finland 

 Ängsön, Närpes, Österbotten,  (2,2 km²)
 Ängsön, Lovisa, Nyland, 
 Ängsön, Pyttis, Kymmenedalen,  (1,1 km²)

Sverige 

 Ängsön, Mälaren – ö i Mälaren och Västerås kommun,  (21 km²)
 Ängsön, Haninge kommun - ö och fritidshusområde norr om Smådalarö, 
 Ängsön-Marskär, sammanväxta öar i Ornö socken, Haninge kommun i Stockholms län,

Se även
 Ängsö
 Ängön
 Ängesön